Краснер — фамилия. Известные носители:
 Краснер, Ли (1908—1984) — американская художница, работавшая в стиле абстрактного экспрессионизма, жена художника Джексона Поллока.
 Краснер, Луис (1903—1995) — американский скрипач.
 Краснер, Наум Яковлевич (1924—1999) — советский и российский математик-экономист.